Zu den Strecken des Fahrplanfelds 731 (Zürich Stadelhofen–Zürich Rehalp–Forch–Esslingen) siehe:

 Strassenbahn Zürich (Linie 11 Stadelhofen–Rehalp)
 Forchbahn (Zürich Rehalp–Forch–Esslingen)

700…